Фартлек ( — «скоростная игра») — разновидность интервальной циклической тренировки, которая варьирует от анаэробного спринта до аэробной медленной ходьбы или бега трусцой. Обычно фартлек ассоциируется с бегом, но может также относиться к другим циклическим видам спорта: велогонкам, гребле и плаванию.

Описание 

Данная программа была разработана известным шведским легкоатлетом Йёстой Хольмером для бегунов, соревнующихся в кроссе по пересечённой местности, хотя каждая программа должна адаптироваться к конкретной задаче и конкретному человеку. Общим правилом является то, что интенсивность нагрузки должна находиться в промежутке от  дo  максимального ритма сердца. Это означает, что занимающийся не должен ощущать во время занятий слишком большого дискомфорта. Кроме того, для улучшения результатов и профилактики травм нужно обязательно включать в программу достаточную разминку и заминку.

 Разогрев — лёгкий бег в течение 5—10 минут.
 Равномерный, быстрый бег на 1—2 км.
 Быстрая ходьба, примерно 5 минут для восстановления.
 Лёгкий бег, перемежающийся со спринтами на 50—60 метров, повторяется до ощущения лёгкой усталости. Это начало скоростной тренировки.
 Лёгкий бег, с тремя — четырьмя периодами бега наперегонки с партнёром.
 Скоростной бег вверх по склону на 170—200 метров.
 Сразу же после этого, быстрая ходьба в течение 1 минуты.
 Повторение цикла до окончания времени тренировки.

См. также

Ссылки 
 Что такое фартлек
 Советы для занимающихся фартлеком

Бег
Тренинг
Аэробика
Шведские слова и выражения
Терминология лёгкой атлетики